Серра (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 57,3 км². Население — 3204 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 :es:Wikipedia:Autorizaciones/Federación Valenciana de Municipios y Provincias
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии